Typ 85 – chiński pistolet maszynowy
 Typ 85 – chiński czołg podstawowy